El término G4 puede referirse a:

 G4: Grupo de cuatro países (Alemania, Brasil, India y Japón) que reclaman asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 G-4 o EU4, grupo integrado por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
 G4: canal de televisión de Estados Unidos.
 G4: cuarteto vocal británico.